de Berg (. von Berg en Allemand) dit Le Vénérable (1280 - ), fils d'Henri de Berg et d'Agnès de la Mark. 

En 1308, Adolphe succède à son oncle  comme comte de Berg. Il se révèle très vite être un fidèle et important partisan de  dans la succession de l'Empire

À la suite de son mariage avec Agnès de Clèves, en 1312, il reçoit en dot la ville de Duisbourg et ses droits sont confirmés par l'empereur en 1314. Il poursuit les querelles entre la Maison de Berg et les archevêques de Cologne. En 1327/28, il rejoint Louis lors de son voyage à Rome où il est couronné empereur. En 1337, Adolphe rejoint l'alliance anglo-saxonne qui marque le début de la guerre de Cent Ans.

Adolphe décède le . N'ayant pas eu d'enfant, c'est sa nièce (du côté de sa mère) Marguerite de Ravensberg et son mari  qui lui succède comme comtesse et comte de Berg. Les comtés de Berg et Ravensberg passent ainsi dans la maison de Juliers.

Notes et références

Sources

Ascendance

Articles connexes 
 Liste des comtes et ducs de Berg
 Duché de Berg
 Maison de Berg

Liens externes 

Maison de Limbourg
Comte de Berg
Décès en 1348
Naissance en 1280